Detta är en lista över svenska motorvagnar genom tiderna. Observera att listan ej är komplett.

Källor 
Järnväg.net

Listor med anknytning till kommunikation
Järnvägsvagnar